Id har flere betydninger eller specialiseringer:
 Intelligent design – kreationistisk skabelsespostulat. Forkortes ID
 Id -  "underjeg'et" i Freuds personlighedsmodel (Id, jeg og overjeg)
 Identifikation – bruges ved adgangskontrol
 .id – et nationalt topdomæne der er reserveret til Indonesien
 Gruppen Identitet og Demokrati - en højreorienterede gruppe i Europa-Parlamentet. Forkortes ID

Se også
 Indonesisk (sprog) – der har ISO 639-1 koden id
 Indonesien – der har ISO 3166-1 alpha-2 landekoden ID